Visalia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Visalia (Californië)
Visalia (Kentucky)